Бахтія́ров — тюркське прізвище. Відомі носії:

 Бахтіяров Микола Костянтинович (1843—1905) — купець-винороб II гільдії;
 Бахтіяров Юрій Анатолійович (1988) — український футболіст.